USS Experiment je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Experiment (1799) 
 USS Experiment (1832)

Experiment